Obi (kleding), een band die over een kimono wordt gedragen
Obi (zelfverdediging) voor de toepassing in vechtsporten
Obi (Molukken), een eiland in de Molukken
Obi (Javazee), een eiland in de Javazee
Obi (bouwmarkt), een bouwmarkt uit Duitsland
OBi , Onvoorwaardelijk Basisinkomen 
Obi strip, een papieren strip die geleverd wordt bij Japanse uitgaven van cd's etc.
Obi-Wan Kenobi, een personage uit Star Wars